Parisio ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Parisio (* 1973), italienischer Produzent in der elektronischen Musikszene
 Pietropaolo Parisio (1473–1545), italienischer Kardinal und Jurist